

Zmarli 
 Yang Zhu - chiński filozof (data sporna lub przybliżona)
 Agesilaos II - król Sparty (ur. 444 p.n.e.)